Melissa  se poate referi la:

 Melissa, gen de plante erbacee
 Melissa, Calabria, comună din provincia Crotone, regiunea Calabria, Italia
 Melissa (nume), nume feminin care provine din limba greacă
 Melissa, un oraș în Grecia în prefectura Elida